Stadio Atatürk, impianto di Adalia in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Adapazarıa in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Antiochia in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Balıkesir in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Bolu in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Bursa in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Denizli in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Diyarbakır in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Elâzığ in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Eskişehir in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Kayseri in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Konya in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Nicosia Nord a Cipro del Nord
Stadio Atatürk, impianto di Rize in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Siirt in Turchia
Stadio Atatürk, impianto di Smirne in Turchia
Stadio olimpico Atatürk, impianto di Istanbul in Turchia